La Valle (Wisconsin) — vila dos Estados Unidos
La Valle (Bolzano) — comuna do Trentino-Alto Ádige, Itália
La Valle Agordina — comuna de Vêneto, Itália

Desambiguações de topônimos